XX Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1997 odbyły się w Czechach między 27 września a 5 października 1997 roku. Mecze rozgrywane były w Zlin oraz w Brnie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Holandii. Mistrzostwo zdobyła reprezentacja Rosji pokonując w finale reprezentację Chorwacji.

Kwalifikacje 
Bezpośredni awans uzyskały 4 najlepsze drużyny poprzedniego championatu: Rosja, Chorwacja, Holandia i Niemcy oraz gospodarz turnieju - Czechy. Pozostałe drużyny podzielono na 5 grup eliminacyjnych, z których awans uzyskali tylko zwycięzcy (Bułgaria, Włochy, Ukraina, Białoruś i Polska). Ekipy z drugich miejsc wzięły udział w barażu, którego gospodarzem była Słowacja. w Nitrze bilety na ME zdobyły reprezentacje Łotwy i Rumunii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8 
4 października 1997

Półfinały 
4 października 1997

Mecz o 7. miejsce 
5 października 1997

Mecz o 5. miejsce 
5 października 1997

Mecz o 3. miejsce 
5 października 1997

Finał 
5 października 1997

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1997 w piłce siatkowej
1997 w Czechach
Piłka siatkowa w Czechach
Sport w Zlinie
Sport w Brnie